Климко́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени Климко ← Клим.

Известные носители:
 Климкович, Ксенофонт Григорьевич (1835—1881) — галицийский писатель.
 Климкович, Михась Николаевич (1899—1954) — белорусский поэт, драматург, прозаик и критик. Автор текста гимна Беларуси «Мы, белорусы».
 Климкович, Светлана Петровна (род. 1980) — белорусская бегунья.
 Климкович, Сергей Владимирович (род. 1972) — белорусский прозаик, журналист.

Примечания